Бе́лые куропа́тки () — род мелких и средней величины птиц из трибы тетеревиных семейства фазановых.

Общая характеристика 
Интересны как по образу жизни, так и по своей приспособляемости к климатическим условиям.

От других тетеревиных птиц этот род отличается тем, что пятка и пальцы покрыты густыми волосообразными перьями, защищающими ноги от влияния холода. Кроме того, когти у белых куропаток длиннее, чем у прочих тетеревиных, и ежегодно меняются перед началом линьки.

Внешний вид 
Самец и самка мало отличаются друг от друга, а молодые скоро становятся похожими на взрослых. Изменения в оперении у этих птиц замечаются по временам года (сезонный диморфизм) и выражаются в изменении цвета, которое происходит или вследствие линьки, или же вследствие простого обесцвечивания перьев.

Белое зимнее оперение наблюдается у всех видов, кроме одного из подвидов белой куропатки (L. lagopus scoticus), и помогает им быть неотличимыми от снежного фона.

Распространение 
Представители рода Lagopus являются обитателями холодных регионов. Белая куропатка живёт в северных приполярных лесах. Белохвостая куропатка распространена в горах Северной Америки, а тундряная куропатка населяет как арктические, так и горные области Евразии и Северной Америки.

На территории бывшего СССР распространены белая куропатка и тундряная куропатка, обитающие в тундре и высокогориях.

Образ жизни и питание 
Являются оседлыми птицами. Выносливы в суровых условиях обитания. Питаются растительной пищей, но птенцы также поедают насекомых.

Размножение 
У всех видов, кроме белой куропатки, только самка занимается насиживанием яиц и выведением птенцов, что типично для пернатой дичи.

Классификация 
Ранее выделяли до шести видов этого рода. В настоящее время род образован тремя видами, которые несколько различаются по внешнему виду и образу жизни:
 Белая куропатка — 
 Белохвостая куропатка — 
 Тундряная куропатка —

Генетика 
Молекулярная генетика
 Депонированные нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 2809 (по состоянию на 18 февраля 2015).
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 2491 (по состоянию на 18 февраля 2015).

Бо́льшая часть депонированных последовательностей принадлежит белой куропатке (L. lagopus) — генетически наиболее изученному представителю данного рода.

Примечания

Литература 
 Madge S., McGowan P., Kirwan G. M. Pheasants, Partridges, and Grouse: A Guide to the Pheasants, Partridges, Quails, Grouse, Guineafowl, Buttonquails, and Sandgrouse of the World. — Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2002. — 488 p. — ISBN 0-7136-3966-0.

Ссылки 
 
 

Роды птиц